Tania Villarreal Ramírez, (1977), es una Cinefotógrafa Mexicana , conocida por su técnica y su característico estilo. La mayor parte de su carrera cinematográfica ha sido producida en Monterrey y Los Ángeles.

Primeros años y carrera 
Tania es Licenciada en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad de Monterrey (UDEM) en Nuevo León, México. Trabajó como fotógrafa de retrato durante tres años antes de empezar a explorar el medio cinematográfico como cinematógrafa. Acudió a varios cursos en UCLA, al International Film and Media Workshops en Maine y al Pittsburgh Filmmakers. Durante este tiempo también trabajó como cinefotógrafa fotografiando varios cortometrajes, video clips, spots comerciales y videos corporativos.

Jim Plannette fue su mentor como cinefotógrafa en práctica y nuevas técnicas de iluminación en Hollywood. durante ese tiempo decidió asistir al American Film Institute Conservatory para realizar un Máster en Cinematografía, donde adquirió nuevos habilidades y un completo entendimiento del medio audiovisual. 

Durante su periodo en la American Film Institute, fotografió diferentes proyectos en Video Digital y Alta Definición, usando tecnología de video como PANAVISION GENESIS, Sony F950R, usando los últimos avances en lentes como Fujinons, Digi-Primes, PS-TEKNIK PRO-35 Adapter. También trabajó fotografiando proyectos en película de 16 mm con la Arri SRII, super 16 mm con Arri SRIII y 35 mm con cámaras como la Arri 435 y la Panavision GII.

También posee experiencia completa en el proceso de hacer películas a partir del negativo experimentando con diferentes acciones y con el proceso intermedio de digitalización. 

Durante este tiempo participó con el cinefotografó Robert Elswitt en “Good Night and Good Luck”. E intercambió ideas con los prometedores cinefotógrafos que acudieron a la American Film Institute Cinematography Workshops así como Rodrigo Prieto, Allen Daviau, Richard Kline, Christopher Doyle y James Chressanthis. Finalmente intercambió ideas con Guillermo Navarro durante su año de post graduación de la American Film Institute

Actualmente reside en Monterrey, N.L. México y combina su trabajo como Profesora de Cátedra en ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mientras viaja muy seguido a Ciudad de México y Los Ángeles donde fotografía varios proyectos. En 2009, fue la directora de fotografía de 13 episodios de la serie de televisión "Glam Girls" que fue emitida por Telehit Televisa Networks y vista en más de 50 países de todo el mundo. Fue considerada "El proyecto más importante de la industria televisiva mexicana en los últimos 30 años" por Álvaro Cueva el crítico más respetado de México.

Educación 

 2011 Course of 3D-Techniques in Camera. International Film and Television Workshops Rockport College.

 2011 Course of 3D-Techniques in Camera. NAB Show.

 2010 Course of 3D-Techniques in Camera. Cinegear.

 2009 As Professor. Instituto Tecnológico de Monterrey ITESM Campus Monterrey Faculty. Department of Broadcasting and Communications. Courses: Documentary Production, Audiovisual Production, Thesis Advisor MCO.

 2006 American Film Institute Conservatory MFA Cinematography Grad.

 2003 International Film and Television Workshops Rockport College
“Feature Film Lighting.” Jim Planette

 2002 International Film and Television Workshops Rockport College
“16 Film Camera” David Garden
“Location Lighting for Film and Video”Ian Wolf

 2001 University of Monterrey UDEM
Graduate of Broadcasting and Communications.
Minor in Humanism Studies.

 2000 Duquesne University Exchange Programm Pittsburgh, PA.
Intro to Audio, Intro.
Web Design,
Web Publishing,
Visual Communication.

 2000 Pittsburgh Filmmakers, Filmmaking III, Pittsburgh, PA.

 2000 Escuela Internacional de Cine y Televisión EICTV,
Cinefotografía, San Juan de los Baños, Cuba.

 1999 New York Film Academy NYFA, Filmmaking Workshop.  

 1998 CONARTE Culture of the State of Nuevo Leon, Mex. 
“Semiotics in Theater” Lic. Armando Partida.

 1997 Casa de la Cultura Nuevo León,
“Experimental Cinema”Ruben Ortiz.

 1997 CONARTE Culture of the State of Nuevo Leon, Mex.,
“Scriptwriting for Film” Beatriz Novarro.
“Approximation to Editing” Rafael Castañedo,
“Structure in Scriptwriting for Film” Tomas Pérez Turrent,
“Approximation to Film Language” Roberto Escamilla,
“Film Appreciation” Nelson Carro.

 1996 Nacional Camera of the Radio and TV Industry, Mex.
“Fifth Seminar of Radio and Television”

 1993 ITESM. Instituto Tecnológico of Monterrey.
“Photographic Production”

Filmografía (parcial)

Como Cinematográfa 

 2011 "Ada" HDCAM LETUS 35MM cortometraje de Ficción.

 2010 "Las Cosas Pares" HDCAM LETUS 35MM cortmoetraje de Ficción.

 2010 "Bicentenario" CANON EOS 7D Video BICENTENARIO.

 2010 "Mío" HDCAM LETUS 35MM Videoclip Paulina Goto
 
 2009 “Odio a Mi Jefe” HDCAM LETUS 35MM Videoclip Amanditita.

 2009 GLAM GIRLS Serie HDCAM LETUS 35MM Televisa Netowrks.

 2009 “Ella Es Bonita” HDCAM Videoclip Natalia Lafourcade

 2008 “Hacienda Fundadores ”  HD PSTEKINIK PRO 35 ADAPTER.

 2008 “Adagio” HD DVCAM. Ensenada Baja California, MX.

 2008 “SPEC. Revista Mode. Monterrey NL. Mex.

 2007 “Gottrouble.com” Web Casting Infomercial.

 2007 “628 Fundraiser” Event Video. Draw Pictures.

 2007 “Spaceland” Concert Videos. Draw Pictures. 

 2006 "Task Force” Promotional Video.Goodspot Productions.

 2006 “Nosebleeds” Super 16mm Arri SRII

 2006 “The Motorist 35MM ARRI III

 2006 “Fish and Teeth” 35MM PANAVISION GII*

 2006 “The Red Front”  HD Sony F-900

 2005 “Stay Close” short Film 16mm SR II

 2005 “Thursday” DV CAM PS TEKNIK PRO 35 ADAPTER

 2004 “Cathathymia”  DV CAM PS TEKNIK PRO 35 ADAPTER

 2004 “The Contest” DV CAM Short Film

Como Gaffer 
 2008 “Mi Caramelo” Pánico Ramírez HD CAM

 2008 “Nobodys Girl” Gaston.  HD CAM

 2008 “Vuelvo A Comenzar” La Banda Timbiriche.

 2004 “24 Seconds” Directed by Bobby Boermans DV CAM

 2005 “Escape” Directed by Catherine Pallacio 35mm

 2005 “Turn” Directed by Anupama Pradhan DV CAM

Notas 
Cinematography is not only my career of choice: It is my passion. I was raised in a family dedicated to the visual arts. From my father’s work as an architect in México, I share a true devotion to light and space in relation to the experience of living. Watching my mother painting for hours in her studio always made me curious of her ways of exploring the mystery of emotion in a canvas through color and shape. Both of them inspired me, and revealed to me that exploring emotions through art is not only part of our lifestyle, it is our way to experience life. -tvr.

Referencias

Enlaces externos 
 

Directores de fotografía de México